La Coppa dei Campioni 1966-1967, dodicesima edizione del torneo calcistico, vede la partecipazione di 33 squadre: con l'Unione Sovietica la manifestazione raggiungeva l'universalità completa di tutte le trentadue federazioni europee (con l'eccezione del solo Galles, il quale però non aveva un suo campionato). Il torneo venne vinto dal Celtic, che sconfisse in finale l'Inter, e fu la prima squadra a vedersi assegnata la nuova coppa dalle grandi orecchie.

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellini

Classifica marcatori 

N.B.: la classifica non tiene conto delle reti fatte nel turno preliminare.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1967
 Coppa delle Coppe 1966-1967
 Coppa delle Fiere 1966-1967
 Lisbon Lions

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
Edizioni della Coppa dei Campioni